A Public Disservice Announcement е втори студиен албум на американската рап метъл група Methods of Mayhem.

Състав 
 Томи Лий – барабани, вокали, китара
 Джон Алън III – китара, вокали
 Уил Хънт – барабани
 Скот Хъмфри – синтезатор, пиано, бек вокали
 DJ Aero – плочи

Допълнителен персонал 
 Фил Екс – китара
 Крис Чейни – бас
 Дерик Уибли – китара
 Чад Крюгер – бек вокали
 Сони Муур – синтезатор
 Скот Фаф – китара
 Чино Морено – вокали
 Джеймс Котак – вокали
 Deadmau5 – електроника
 Софи Туфа – вокали
 Маркъс Дейвис – вокали
 Трой Кастелано – китара
 Питър Сърнохорски – китара
 Стивън Максуейн – бек вокали
 Макс Уотс – китара
 Пиер Крамез – бек вокали, китара
 Amdukias – синтезатор
 Кевин Слак – китара, синтезатор
 Джош Томпсън – китара

Песни

Бележки 

Метъл албуми
Музикални албуми от 2010 година